Niemcy:
 Kapfenburg – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Kapfenburg – pałac